iMelody — монофонический формат музыкального файла, созданный для мобильных устройств компанией Sony Ericsson.

iMelody 
MIME: «text/x-iMelody» or «audio/iMelody»

Расширение: «.imy»

Пример рингтона в формате IMelody (это беззвучный рингтон, который просто заставляет телефон вибрировать):
 BEGIN:IMELODY
 VERSION:1.2
 FORMAT:CLASS1.0
 BEAT:25
 MELODY:vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonvibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2vibeonr2ledonr2vibeonr2vibeon
 END:IMELODY

Другой пример рингтона, заставляющий телефон постоянно вибрировать, дисплей — мигать, и при этом проигрывать несложный мотив:
 BEGIN:IMELODY
 VERSION:1.2
 FORMAT:CLASS1.0
 BEAT:900
 STYLE:S1
 MELODY:vibeonbackoff*6c5ledon*6d5ledoff*6e5ledon*6f5ledoff*6g5ledon*6a5ledoff*6b5ledon*6a5ledoff*6g5*6f5*6e5*6d5*6c5backon*6d5*6e5*6f5*6g5*6a5*6b5*6a5*6g5*6f5*6e5*6d5@0
 END:IMELODY

Ссылки 
 Specification (non official page)
 Imelody format
 Program Imelody Free (Official in spanish) 

Форматы файлов